Heumoor ist der Name

 eines Moorgebietes im Landkreis Oldenburg, siehe Sager Meere, Kleiner Sand und Heumoor
 eines ehemaligen Moorgebietes im Landkreis Osnabrück. Reste des Moores stehen unter Naturschutz, siehe Neuenkirchener Moor und Im Teichbruch